Az 1970-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a huszadik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1971
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1970
Magyarferfikezilabdabajnoksag